Die Abkürzung ETP steht für: 
 Établissement public territorial, eine der Rechtsformen von französischen Gemeindeverbänden
 Eulenburg Taschenpartitur, siehe unter Edition Eulenburg
 Executive Training Programme, ein Führungskräfte-Entwicklungsprogramm der Europäischen Kommission zur Förderung des EU-Exports nach Japan und Südkorea
 European Tripartite Group, Betreiber des European Geostationary Navigation Overlay Service
 Potentielle Evaporation, die maximal mögliche Verdunstung von Wasser auf unbewachsenem/freiem Land oder Wasserflächen
 Evapotranspiration, die Summe aus Transpiration und Evaporation, also der Verdunstung von Wasser aus Tier- und Pflanzenwelt, sowie der Bodenoberfläche
 , Sammelbegriff für börsengehandelte Wertpapiere der drei Arten Börsengehandelter Fonds (ETF), Exchange-traded Commodity (ETC) und Exchange-traded Note (ETN)
Experimentelle Teilchenphysik, Teilgebiet der Physik

ETP